Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais
 Ernestine Chassebœuf